Carboneros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carboneros (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Carboneros (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar